Le terme ligne H est utilisée pour désigner des lignes de transports en commun :

Bus à haut niveau de service 
 Ligne H du BHNS de Strasbourg

Métro 
 Ligne H du métro de Buenos Aires

Tramway

Belgique 
 Ancienne ligne H (Nord) du tramway vicinal de Bruxelles ;
 Ancienne ligne H (Place Rouppe) du tramway vicinal de Bruxelles ;
 Ancienne ligne H (Porte de Schaerbeek) du tramway vicinal de Bruxelles ;
 Ancienne ligne de tramway H dans la province de Flandre-Orientale ;
 Ancienne ligne H du tramway de Malines ;
 Autre nom de l'ancienne ligne 4 du réseau de Tournai de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV).

France 
 Ancienne ligne H du tramway de Lille.

Voies ferrées 
 Ligne H du Transilien

Voir aussi 
  

H